Filmy
 Zawodowcy – amerykański western z 1966 r. w reżyserii Richarda Brooksa
 Zawodowcy – film polski z 1975 r. w reżyserii Feriduna Erola
 Zawodowcy – amerykański thriller z 2008 r. w reżyserii Jona Avneta